El nombre de Jorge Pérez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Jorge Pérez López, cantante, guitarrista y compositor peruano.
 Jorge Pérez Valenzuela, abogado, docente y político boliviano.
 Jorge Pérez Concha, historiador, biógrafo, escritor y diplomático ecuatoriano.
 Jorge Pérez Sáenz, exfutbolista y entrenador español.
 Jorge Pérez Gazitúa, ingeniero, empresario y político chileno.
 Jorge Pérez Vega, exfutbolista chileno.
 Jorge Pérez Solano, productor, guionista y director de cine mexicano.
 Jorge Pérez del Bosque, médico otorrinolaringólogo español.
 Jorge Arturo Pérez, actor y presentador de televisión colombiano.